Golubowitsch ist der Name folgender Personen:

 Wladimir Wassiljewitsch Golubowitsch
 Wsewolod Holubowytsch